Ла Накавита има више значења:

 Ла Накавита (Хаумаве), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Накавита (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику